Monthureux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monthureux-sur-Saône, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Monthureux-le-Sec, departementet Vosges i regionen Grand Est,